AIK slutade säsongen 1992 på en fjärdeplats i Allsvenskan och en förstaplats i Mästerskapsserien vilket gav AIK:s första SM-guld i fotboll sedan 1937. Detta innebar att AIK fick delta i UEFA Champions League för första gången i klubbens historia. Under säsongen spelade AIK även i Cupvinnarcupen men åkte ut i den första omgången mot AGF Århus. AIK deltog även i Svenska Cupen men åkte ut tidigt mot Spånga IS. Inför säsongen redovisade AIK Fotboll sitt sämsta resultat någonsin, nämligen minus 10 miljoner kronor.

Tabell

Allsvenskan

De sex bästa gick till Mästerskapsserien, vilket alltså AIK gjorde med sin fjärdeplats.

Mästerskapsserien

Matcher
De mål AIK har gjort står alltid först, oavsett om matchen har spelats hemma eller borta. Alla matcher spelades 1992.

Teckenförklaringar:
 A = Allsvenskan
 MS = Mästerskapsserien
 SC = Svenska Cupen
 es = Efter straffar
 CVC = Cupvinnarcupen

Källor

Fotboll i Sverige 1992
1992
Fotbollssäsongen 1992 efter lag